Název Velešice má více sídel:
 Velešice (Sběř), část obce Sběř v okrese Jičín
 Velešice (Pačejov), část obce Pačejov v okrese Klatovy
 Velešice (Hoštka), část obce Hoštka v okrese Litoměřice

Externí odkazy